Варшавско-Познанская наступательная операция — фронтовая наступательная операция войск 1-го Белорусского фронта, (командующий — маршал Советского Союза Георгий Жуков), проведённая 14 января — 3 февраля 1945 года, часть стратегической Висло-Одерской наступательной операции.

Описание операции 

К середине января 1945 года войска 1-го Белорусского фронта (47-я, 61-я, 5-я ударная, 8-я гвардейская, 69-я, 33-я и 3-я ударная армия, 2-я и 1-я гвардейские танковые армии, 1-я армия Войска Польского, 16-я воздушная армия, 2-й и 7-й гвардейские конные корпуса, 11-й и 9-й танковые корпуса, под командованием Маршала Советского Союза Г. К. Жукова, занимали рубеж по реке Висла (от Сероцка до Юзефува), удерживая на её западном берегу плацдармы в районах Магнушева и Пулавы. Перед ними оборонялась 9-я армия немецко-фашистской группы армий «А» (с 26 января — «Центр»).

Замысел советского командования — расчленить противостоявшую группировку противника и разгромить её по частям. Главный удар намечалось нанести с Магнушевского плацдарма, в направлении на Кутш и Познань, силами 61-й, 5-й Ударной, 8-й гвардейской армий, 1-й и 2-й гвардейских армий и 2-го гвардейского конного корпуса. Для развития успеха на главном направлении предназначалась 3-я ударная армия (2-й эшелон фронта). Вспомогательные удары должны были нанести с Пулавского плацдарма в направлении на Радом и Лодзь 69-я и 33-я армии и 7-й гвардейский конный корпус, севернее Варшавы — 47-я армия, 1-я армия Войска Польского получили задачу начать наступление на 4-й день операции и во взаимодействии с войсками 47-й, 61-й армий и 2-й гвардейской танковой армии разгромить варшавскую группировку противника и овладеть Варшавой.

Варшавско-Познанская наступательная операция началась 14 января 1945 года внезапной атакой передовых батальонов с обоих плацдармов на фронте свыше 100 км, в течение часа они продвинулись на 2-3 км, не встречая организованного сопротивления. Перешедшие затем в наступление войска 5-й Ударной и 8-й гвардейской армий к исходу дня продвинулись до 12 км, а войска 61-й армии форсировали по льду реку Пилица и вклинились в оборону врага на глубину до 3 км. 69-я и 33-я армии, 9-й и 11-й танковый корпус прорвали оборону противника на глубину до 20 км.

15 января 1945 года соединения 1-й гвардейской танковой армии вышли к реке Пилица. 11-й и 9-й танковые корпуса к утру 16 января освободили город Радом.

47-я армия, перейдя в наступление 16 января, отбросила противника за реку Вислу и с ходу форсировала её севернее Варшавы. В тот же день в полосе 5-й Ударной армии была введена в прорыв 2-я гвардейская танковая армия, которая, совершив за день стремительный бросок на 80 км, вышла в район Сохачева и отрезала пути отхода варшавской группировке противника.

17 января 1945 года войска 47-й и 61-й армий совместно с 1-й армией Войска Польского освободили Варшаву.

За 4 дня наступления войска 1-го Белорусского фронта разгромили главные силы 9-й армии противника, осуществили прорыв её обороны на всю оперативную глубину, продвинувшись на 100—130 км. Наступление войск активно поддерживала авиация 16-й воздушной армии, которая наносила удары по опорным пунктам противника перед фронтом наступавших войск, а также по войскам и узлам коммуникаций врага в глубине его обороны. С утра 18 января войска фронта начали решительное преследование врага.

19 января 1945 года освобождён город Лодзь.

К 22 января 1945 года танковые армии вышли к познанскому оборонительному рубежу. 23 января части 2-й гвардейской танковой армии освободили город Быдгощ. Обойдя с юга крепость Познань (попытка овладеть крупным городом с гарнизоном около 62 тыс. человек успеха не имела), овладение которой было возложено на стрелковые корпуса 8-й гвардейской и 69-й армий, 1-я гвардейская танковая армия 25 января форсировала реку Варта и устремилась к реке Одер.

26 января танковые армии достигли старой германо-польской границы. 28 января 2-я гвардейская танковая армия с ходу прорвала Померанский вал. Вслед за ней наступали 3-я и 5-я Ударные, 61-я и 47-я армии, 1-я армия Войска Польского, 2-й гвардейский конный корпус, которые завершили прорыв и развернули бои к западу от Померанского вала.

29 января войска 1-й гвардейской танковой армии, 8-й гвардейской, 33-й и 69-й армий, прорвав Мезерицкий укреплённый район, вступили на территорию фашистской Германии. 31 января передовые части 2-й гвардейской танковой армии и 5-й Ударной армии достигли реки Одер. К исходу 3 февраля войска центра и левого крыла фронта очистили от противника правый берег Одера в 100 км полосе к югу от Цедена и захватили на левом берегу плацдармы севернее и южнее Кюстрина.

В это время противник сосредотачивал в Померании крупные силы (группу армий «Висла») для удара в южном направлении. Командующий войсками 1-го Белорусского фронта противопоставил им 4 общевойсковые, 2 танковые армии и кавалерийский корпус.

На берлинском направлении остались 4 ослабленные в предыдущих боях общевойсковые армии, 2 танковых и 1 кавалерийский корпус. Из-за опасности контрудара с севера, а также из-за отставания тылов и перебазирования авиации продолжение наступления на Берлин было признано нецелесообразным и по указанию Ставки ВГК прекращено.

Уже после завершения операции был освобождён город Познань 23 февраля 1945 года. Последним был взят форт Виняры.

Результат операции 
Варшавско-Познанская наступательная операция — одна из крупнейших фронтовых операций, проведённых во время войны. Начав прорыв на нескольких участках с общей шириной 34 км, войска 1-го Белорусского фронта к концу операции расширили его по фронту до 500 км и продвинулись на глубину 500 км, освободив в своей полосе всю западную часть Польши.

За образцовое выполнение боевых задач, соединения и части фронта награждены орденами и получили почётные наименования «Бранденбургские», «Варшавские», «Лодзинские», «Померанские», «Познанские» и др.

Результатом операции является победа советских и польских войск. В ходе Варшавско-Познанской операции от немецких войск была освобождена территория Польши к западу от Вислы и захвачен плацдарм на правом берегу Одера, использованный впоследствии при наступлении на Берлин.

См. также 
 Хроника Великой Отечественной войны. Январь 1945 года
 Хроника Великой Отечественной войны. Февраль 1945 года

Примечания

Литература

Ссылки 
 Варшавско-Познанская наступательная операция
 Карта Варшавско-Познанской наступательной операции

Висло-Одерская операция
Операции в Великой Отечественной войне
Сражения Германии
Сражения в Польше
Польша во время Второй мировой войны
Январь 1945 года
Февраль 1945 года
1945 год в СССР
Конфликты 1945 года
Освобождение Польши
Варшавско-Познанская наступательная операция